Everhartia är ett släkte av svampar. Everhartia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Everhartia